Příjmení Langr nosí více významných osobností:

 František Langr (1881–1948) – český a československý politik
 Ivan Langr (* 1972) – český politik, náměstek primátora Liberce
 Ladislav Langr (* 1959) – český publicista, organizátor veřejného života a starosta města Poděbrady
 Petra Langrová (* 1970) – československá a česká tenistka
 Věra Langrová (* 1925) – česká středoškolská profesorka a filoložka
 Žofie Bohumila Langrová (1896–1979) – česká katolická řeholnice

Související články 
 Langer